El término palma puede estar vinculado o referido a:

Biónimos 
 Palma y palmera, dos de los nombres comunes de la familia de plantas Arecaceae.
 Palma, uno de los nombres comunes de los árboles Ricinus communis.

Personas 
 Angélica Palma (1878-1935), también conocida como María Angélica Palma y Román, escritora y feminista peruana, hija de Ricardo Palma y hermana de Clemente Palma.
 Brian De Palma (1940-), también conocido como Brian Russell De Palma, director de cine y guionista estadounidense.
 Clemente Palma (1872-1946), también conocido como Clemente Palma Ramírez, escritor peruano modernista y crítico literario, hijo de Ricardo Palma y hermano de Angélica Palma.
 Dante Palma (1977-), profesor, comunicador, filósofo, ensayista, y politólogo argentino.
 Fermín Palma García (1886-1970), médico, cirujano, y político español.
 Fermín Palma Rodríguez (1925-), investigador, humanista, médico y cirujano español, hijo de Fermín Palma García.
 Joe Palma (1905-1994), de nombre real Joseph Provenzano, actor de cine estadounidense.
 Omar "El Negro" Palma (1958-), deportista argentino, futbolista (ya retirado), que actuó en el Club Atlético Colón de Santa Fe, así como en el Club Atlético River Plate de Buenos Aires, en el Club Atlético Rosario Central de Rosario, y en el club mexicano Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz.
 Palma el Joven (1544-1628), también conocido como Antonio di Jacopo Negretti, pintor manierista italiano.
 Palma el Viejo (1480-1528), también conocido como Jacopo Negretti, pintor italiano de la Escuela de Venecia.
 Ramón de Palma (1812-1860), escritor cubano-español.
 Ricardo Palma (1833-1919), también conocido como Manuel Ricardo Palma Carrillo, escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano.
 Rossy de Palma (1964-), también conocida como Rosa Elena García Echave, actriz y modelo española.
 Rodrigo Palma (1996-), baterista y compositor mexicano-chileno.

Topónimos

Brasil 
 Palma, municipio del estado de Minas Gerais.

España 
 Palma de Mallorca o simplemente Palma, ciudad de la isla de Mallorca y capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, España.
 La Palma (San Miguel de La Palma), isla al noroeste del archipiélago de las Islas Canarias, España.
 Provincia de Las Palmas, provincia insular situada en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Las Palmas de Gran Canaria ciudad de la isla de Gran Canaria, capital de la provincia de Las Palmas y una de las dos capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Santa Cruz de La Palma, ciudad canaria, capital de la isla de La Palma.
 Palma de Gandía, municipio de la provincia de Valencia.
 Palma del Río, municipio de la provincia de Córdoba, Andalucía.
 La Palma del Condado, municipio de la provincia de Huelva, Andalucía.
 La Palma de Cervelló, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña.

Haití 
 Palma, 1.ª sección comunal de la comuna de Anse-à-Galets.

Italia 
 Palma Campania, comuna de la provincia de Nápoles.
 Palma di Montechiaro, comuna de la provincia de Agrigento, en la isla de Sicilia.

Mozambique 
 Palma, municipio de la provincia de Cabo Delgado.
 Palma, distrito de la provincia de Cabo Delgado.